Slovo Hall může mít více významů:

 Hall (příjmení)
 hall – typ zvukového efektu vytvořeného pomocí dozvukové jednotky
 Hall in Tirol, město v Rakousku
 Hall (Indiana), město v Indianě
 Hall (New York), osada v New Yorku
 Hall (ostrovy), dvojice atolů v Mikronésii

Externí odkazy